Reckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Reckmann (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Bernd Reckmann (* 1955), Honorarprofessor und ehemaliger Merck-Vorstandsvorsitzender
 Franz Reckmann, deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Bottrop (1945–46)
 Fritz Reckmann (1907–1984), deutscher Politiker (NSDAP)